Isokatu peut désigner, entre-autres, les rues suivantes :

 Isokatu, rue à Haapajärvi
 Isokatu, rue à Jyväskylä
 Isokatu, rue à Kokkola
 Isokatu, rue à Oulu
 Isokatu, rue à Pietarsaari
 Isokatu, rue à Rauma